Línea 37 puede referirse a:
 Línea 37 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 37 de autobuses de Madrid.
 Línea 37 de la EMT de Málaga.
 Línea 37 de Movibus en la Región de Murcia.